Emelie steht für:
 Emelie, weiblicher Vorname
 Emelie (Film), Horrorfilm von 2015
 Nanne Emelie (* 1979), dänische Sängerin

Siehe auch:
 Emilie